La nazionale Under-16 di pallavolo femminile dell'Argentina è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Argentina con un'età inferiore di 16 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Argentina.

Rosa

Risultati

Campionato sudamericano Under-16

Collegamenti esterni
 

 U-16
Argentina